Osteolaemus is een geslacht van krokodilachtigen (Crocodilia) uit de familie echte krokodillen (Crocodylidae).

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door  Edward Drinker Cope in 1861. Het geslacht was lange tijd monotypisch en werd slechts vertegenwoordigd door de breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis). In 2009 echter werd de voormalige ondersoort Osteolaemus tetraspis osborni als een aparte soort erkend; Osteolaemus osborni. Veel literatuur verwijst echter nog naar de verouderde situatie. De geslachtsnaam Osteolaemus betekent vrij vertaald 'botjes-keel' en verwijst naar de vele harde insluitingen op de keel en de buik.

Uiterlijke kenmerken
Beide soorten verschillen voornamelijk in de botten aan de schedel en aan de tanden. Uiterlijk zijn de soorten nauwelijks uit elkaar te houden, al is de snuit van Osteolaemus osborni is iets platter en dunner.

Verspreiding en habitat
De krokodillen komen voor in delen van Afrika en leven in de landen Angola, Benin, Burkina Faso, Kameroen, Congo-Kinshasa, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Centraal-Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo en Oeganda. Osteolaemus osborni is endemisch in Congo-Kinshasa.

Soorten
Het geslacht omvat de volgende soorten, met de auteur en het verspreidingsgebied.

Cladogram
Onderstaand een schematisch overzicht van de verwantschappen tussen de verschillende moderne geslachten van de krokodilachtigen.

Bronvermelding

Echte krokodillen